Шабестар () — шахрестан в провинции Восточный Азербайджан Ирана.

Административные единицы 

Демография административных подразделений шахрестан Шабестар в течение трех последовательных переписей показана в следующей таблице. Последняя перепись показывает три района, восемь сельских округов и девять городов.

Примечания 

Шахрестаны Ирана
Восточный Азербайджан